(1949-), personnalité politique
 Carol Williams (1962-), organiste de concert et compositrice internationale